Radek Bělohlav, češki hokejist, * 11. april 1970, České Budějovice, Češkoslovaška.

Bělohlav je kariero začel pri klubu České Budějovice v češkoslovaški ligi. V češkoslovaški oziroma češki ligi je igral še za klube HC Tábor, IHC Písek, HC Vsetín, Sparta Praga in HC Kladno. Le v sezoni 2002/03 je igral v tujini za klub Lada Toljati v ruski ligi. V prvi češkoslovaški oziroma češki ligi je skupno odigral 852 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 231 golov in 275 podaj, ter 130 tekem končnice, na katerih je dosegel 21 golov in 33 podaj. V svoji karieri je osvojil tri naslove češkega državnega prvaka, v sezonah 1997/98 in 1998/99 s s klubom HC Vsetín ter v sezoni 2001/02 s Sparto Praga.

Za češko reprezentanco je nastopil na treh svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik zlate medalje na Prvenstvu leta 1996 in bronaste na Prvenstvu leta 1998. Skupno je na svetovnih prvenstvih odigral petindvajset tekem, na katerih je dosegel osem golov in sedem podaj.

Pregled kariere

|-
| České Budějovice
| Češkoslovaška liga
| 88/89
|
| 7
| 1
| 1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Tábor
| Češkoslovaška 2. liga
| 89/90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| České Budějovice
| Češkoslovaška liga
| 90/91
|
| 25
| 7
| 6
| 13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IHC Písek
| Češkoslovaška 2. liga
| 90/91
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| České Budějovice
| Češkoslovaška 2. liga
| 91/92
|
| 40
| 20
| 17
| 37
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| České Budějovice
| Češkoslovaška liga
| 92/93
|
| 40
| 14
| 14
| 28
|
|
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
|
|-
| České Budějovice
| Češka liga
| 93/94
|
| 44
| 21
| 25
| 46
|
|
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
|
|-
| České Budějovice
| Češka liga
| 94/95
|
| 53
| 23
| 31
| 54
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 95
|
| 8
| 2
| 1
| 3
| +3
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| České Budějovice
| Češka liga
| 95/96
|
| 40
| 11
| 12
| 23
|
| 6
|
| 10
| 1
| 2
| 3
|
| 0
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 96
|
| 8
| 1
| 3
| 4
| +2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| České Budějovice
| Evropska liga
| 96/97
|
| 6
| 2
| 2
| 4
| +3
| 4
|
| 2
| 2
| 0
| 2
| -2
| 0
|-
| České Budějovice
| Češka liga
| 96/97
|
| 49
| 10
| 24
| 34
|
| 8
|
| 4
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|-
| HC Vsetín
| Evropska liga
| 97/98
|
| 5
| 2
| 2
| 4
|
| 0
|
| 4
| 1
| 2
| 3
|
| 2
|-
| HC Vsetín
| Češka liga
| 97/98
|
| 51
| 23
| 28
| 51
|
| 26
|
| 10
| 5
| 6
| 11
|
| 2
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 98
|
| 9
| 5
| 3
| '''8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Vsetín
| Češka liga
| 98/99
|
| 51
| 21
| 25
| 46
|
| 14
|
| 11
| 4
| 2
| 6
|
| 54
|-
| HC Vsetín
| Češka liga
| 99/00
|
| 51
| 20
| 16
| 36
| -3
| 16
|
| 9
| 1
| 2
| 3
| 0
| 4
|-
| České Budějovice
| Češka liga
| 00/01
|
| 51
| 15
| 17
| 32
| -19
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sparta Praga
| Češka liga
| 01/02
|
| 52
| 5
| 11
| 16
| 0
| 18
|
| 13
| 1
| 6
| 7
| +1
| 6
|-
| Lada Toljati
| Ruska liga
| 02/03
|
| 10
| 1
| 0
| 1
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sparta Praga
| Češka liga
| 02/03
|
| 20
| 5
| 4
| 9
| +11
| 6
|
| 10
| 1
| 0
| 1
| -2
| 0
|-
| České Budějovice
| Češka liga
| 03/04
|
| 51
| 5
| 12
| 17
| -18
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| České Budějovice
| Češka 2. liga
| 03/04
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4
| 1
| 0
| 1
| -2
| 2
|-
| České Budějovice
| Češka 2. liga
| 04/05
|
| 43
| 11
| 22
| 33
| +17
| 16
|
| 14
| 1
| 3
| 4
| 0
| 12
|-
| České Budějovice
| Češka liga
| 05/06
|
| 36
| 0
| 8
| 8
| 0
| 20
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| +1
| 0
|-
| HC Kladno
| Češka liga
| 06/07
|
| 25
| 10
| 5
| 15
| -1
| 10
|
| 3
| 1
| 1
| 2
| 0
| 0
|-
| HC Kladno
| Češka liga
| 07/08
|
| 51
| 15
| 9
| 24
| +2
| 24
|
| 9
| 0
| 2
| 2
| -1
| 8
|-
| HC Kladno
| Češka liga
| 08/09
|
| 52
| 18
| 12
| 30
| -23
| 30
|
| 11
| 1
| 4
| 5
|
| 4
|-
| HC Kladno
| Češka liga
| 09/10
|
| 51
| 11
| 7
| 18
|
| 40
|
| 12
| 3
| 3
| 6
|
| 2
|-
| HC Kladno
| Češka liga
| 10/11
|
| 51
| 5
| 8
| 13
|
| 22
|
| 11
| 1
| 3
| 4
|
| 4
|-
| HC Kladno
| Češka liga
| 11/12
|
| 4
| 1
| 0
| 1
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IHC Písek
| Češka 2. liga
| 11/12
|
| 32
| 4
| 1
| 5
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1016
| bgcolor="#7FFF00" | 289
| bgcolor="#7FFF00" | 326
| bgcolor="#7FFF00" | 615
| bgcolor="#7FFF00" | -26
| bgcolor="#7FFF00" | 296
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 147
| bgcolor="#7FFF00" | 25
| bgcolor="#7FFF00" | 38
| bgcolor="#7FFF00" | 63
| bgcolor="#7FFF00" | -5
| bgcolor="#7FFF00" | 100
|}

Viri 
 
 
 

Živeči ljudje
Češki hokejski levokrilni napadalci
Češki hokejski reprezentanti
Hokejisti HC České Budějovice
Hokejisti HC Tábor
Hokejisti IHC Písek‎
Hokejisti HC Vsetín
Hokejisti HK Sparta Praga
Hokejisti Lada Toljati
Hokejisti HC Kladno